Монасти́р Со́дзі або Со́дзідзі (, ) — назва буддистьких монастирів в Японії.

Монастир Содзі (Адаті)
Монастир Содзі (Йокогама)
Монастир Содзі (Ібаракі)